Christman ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Christman (1915–1942), US-amerikanischer Comiczeichner und Kampfpilot
 Bob Christman, US-amerikanischer Curler
 Daniel W. Christman (* 1943), US-amerikanischer Generalleutnant 
 Otto Christman (1880–1963), kanadischer Fußballspieler 

Marken:

 Christman (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Christman Bird and Wildlife Sanctuary, in Delanson, New York, ID-Nr. 70000433
 Christman Covered Bridge, in Eaton, Ohio, ID-Nr. 76001516

Siehe auch:
 Christmann
 Chrisman
 Chrismann